Južnotirolska ljudska stranka (nemško Südtiroler Volkspartei, SVP, es fau pe) je stranka, ki predstavlja interese nemške in ladinske jezikovne skupine na Južnem Tirolskem. Občasno je znana kot Planika (Edelweiß).

Rezultati

Pokrajinske volitve - Bolzano/Bozen

Politične in evropske volitve 

Politične stranke, ustanovljene leta 1945
Politične stranke v Italiji